Іванівська сільська рада — Полтавська область, Семенівський район
 Іванівська сільська рада — Чернігівська область, Семенівський район

Див. також 
 Іванівська сільська рада